Les fortifications de Strasbourg peuvent désigner :

 l'enceinte de Strasbourg ;
 la citadelle de Strasbourg ;
 la forteresse de Kehl ;
 la place fortifiée de Strasbourg.

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste de fortifications en France

Histoire de Strasbourg
Strasbourg
Homonymie